MTV Europe Music Award (MTV: EMA) – gala muzyczna tworzona przez stację telewizyjną MTV Europe i w jej europejskich oddziałach. Transmitowana jest na żywo przez MTV Europe, MTVNHD, oddziały lokalne MTV w Europie, MTV Base Africa jak i w internecie, oglądana rokrocznie przez miliard ludzi. Odbywa się od 1994 roku w różnych krajach Europy.

Nominacje odbywają się w kilkunastu kategoriach głównych typu: najlepszy zespół (Best Group), najlepszy wykonawca popowy (Best Pop), najlepsza piosenka (Best Song), najlepszy wykonawca alternatywny (Best Alternative). Nagrody w tych dziedzinach przyznawane są przez widzów MTV z całej Europy. Co jakiś czas pojawiają się nowe lub zawieszone jest przyznawanie niektórych kategorii np. nagroda dla najlepszego artysty koncertowego wróciła w 2007 roku – tym razem pod nazwą Headliner. Czternasta edycja przyniosła rewolucję zarówno w nazewnictwie, jak i liczbie przyznawanych nagród. Nowością choćby była nagroda artystów (Artist’s Choice). Wybór należał tu do Europejskiego MTV. Podobnie jest z nagrodą za najlepszy teledysk (Best Video) – tutaj nagrodę przydziela zespół ze wszystkich regionalnych redakcji MTV Europe.

Według organizatorów na MTV EMA 2010 oddano 46 milionów głosów. Porównywalnie na MTV EMA w 2002 roku oddano 14 milionów głosów.

Istnieje kategoria dodatkowa Free Your Mind (Otwórz swój umysł)- przyznawana nie za osiągnięcia muzyczne. Nagrodą Free Your Mind, MTV pragnie uświadamiać społeczeństwo w kluczowych kwestiach społecznych.

Od 1998 przyznawane są nagrody w kilkunastu dodatkowych kategoriach regionalnych, w tym Najlepszy polski wykonawca (od 2000 roku). Sukcesywnie MTV zwiększa liczbę nagród regionalnych. Część stacji przyznaje nagrody wspólnie, np. MTV UK i MTV Ireland oraz bałtyckie oddziały. Jedyną lokalną stacją MTV nie przyznającą dotychczas nagrody jest MTV Austria. 29 listopada 2009 roku planowany jest start kanału MTV Czech, stąd w 2010 roku przyznana będzie nagroda dla najlepszego artysty czeskiego i słowackiego. W 2007 roku przyznano przez widzów MTV Arabia po raz pierwszy nagrodę dla najlepszego arabskiego artysty. W 2005 nagrodzono po raz pierwszy najlepszego artystę afrykańskiego co stanowi swoiste wyjście poza ściśle rozumiany kontynent europejski. Nagrodę przyznawali widzowie MTV Base Africa. Od 2008 roku stacja ta organizuje własną ceremonię rozdania nagród – MTV Africa Music Awards. MTV Base Africa na swojej stronie internetowej zamieszcza jednak możliwość oddania głosów na artystów we wszystkich kategoriach z wyjątkiem najlepszego artysty regionalnego.

Najwięcej statuetek MTV zdobył Eminem (12 – wliczając nagrody otrzymane z D12). Tuż za nim są:  Lady Gaga (8), Britney Spears (8), Linkin Park (7), The Prodigy (6), 30 Seconds to Mars (6), Dima Bilan (6), Beyoncé (5), Justin Timberlake (5), Muse (5), Katy Perry (5), Coldplay (4), Justin Bieber (4), Backstreet Boys (4), Madonna (4), Robbie Williams (4), Justice (4), Red Hot Chili Peppers (4), Tokio Hotel (4), Green Day (3), Spice Girls (3), Alicia Keys (3), Jennifer Lopez (3), Shakira (3), Kane (3), Oasis (3), Gorillaz (3) oraz  U2 (3).

Najwięcej nagród przypadło artystom pochodzącym z USA (116- co stanowi około 1/3 wszystkich przyznanych nagród), Anglii (54), Niemiec (17), Włoch (14), Francji (13), Szwecji, Holandii, Polski i Hiszpanii (po 11).

Ceremonie rozdania nagród MTV EMA

Kategorie

Obecne główne kategorie

Nagrody niemuzyczne 
 Free Your Mind / Otwórz Swój Umysł (1994–2005, 2007, 2009, 2010)

Regionalne nagrody

Nagrody już nie przyznawane

Najwięcej zwycięstw

Zwycięzcy według krajów

Zobacz też 
 MTV Networks Europe
 Pozostałe nagrody sieci MTV:
 MTV Video Music Awards
 MTV Video Music Awards – Viewer’s Choice Awards Europe
 MTV Africa Music Awards
 MTV Asia Awards
 MTV Australia Awards
 MTV Video Music Awards Latinoamérica

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polska strona EMA

Telewizyjne programy muzyczne